In Wuppertal gibt es zwei Kirchengebäude mit dem Namen Auferstehungskirche:

 Auferstehungskirche (Katernberg)
 Auferstehungskirche (Heckinghausen) oder Norrenberger Kapelle